Berényi ist der Familienname folgender Personen:

 Dénes Berényi (1928–2012), ungarischer Physiker

Berényi steht für:

 (5694) Berényi, Asteroid des Hauptgürtels